

Особи 

 Генрі Сіснерос — американський політик і бізнесмен
 Карлос Ернесто Сіснерос — мексиканський футболіст
 Мельчор де Ліньян-і-Сіснерос — іспанський архієпископ, віце-король Перу

Географічні об'єкти 

 Сіснерос — муніципалітет у провінції Паленсія, Іспанія
 Сіснерос — місто й муніципалітет у Колумбії

Інше 
 4643 Сіснерос — астероїд головного поясу